Сомбрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Сомбрен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале